

Рудник 

 Трепча (рудник), рударски басен и комбинат у Србији, на Копаонику
 Трепча (средњовековни рудник), средњовековни рударски басен и трг на Копаонику

Насељена места 

 Трепча (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Црна Гора
 Трепча (Вргинмост), насеље у општини Вргинмост, Хрватска
 , насеље у општини Санок, Пољска
 Доња Трепча (Чачак), насеље града Чачка, Србија
 Доња Трепча (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Горња Трепча (Чачак), насеље града Чачка, Србија
 Горња Трепча (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора

Бања 
 Бања Горња Трепча, бања код Чачка, Србија

Види још 

 ФК Трепча, вишезначна одредница